RAST (ang. Rapid Annotations using Subsystems Technology)
 RAST (ang. radio-allergosorbent test – test radioalergosorpcji)

Zobacz też
 Rast (wieś w Bośni i Hercegowinie)
 Raster (symulacja obrazu wielotonalnego)